Saint-Didier (Costa d'Or), municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Saint-Didier (Ille i Vilaine), municipal departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya, França)
 Saint-Didier (Jura), municipi al departament del Jura (Borgonya - Franc Comtat)
 Saint-Didier (Nièvre), municipi al departament del Nièvre (Borgonya - Franc Comtat)
 Saint-Didier (Valclusa), municipi al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Saint-Didier-d'Allier, municipi al departament de l'Alt Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Didier-sur-Arroux, municipi al departament de Saona i Loira (Borgonya - Franc Comtat)
 Saint-Didier-sous-Aubenas, municipi al departament de l'Ardecha (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Didier-d'Aussiat, municipi al departament de l'Ain (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Didier-sur-Beaujeu, municipi al departament del Roine (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Didier-de-Bizonnes, municipi al departament de la Isèra (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Didier-des-Bois, municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Saint-Didier-en-Bresse, municipi al departament de Saona i Loira (Borgonya - Franc Comtat)
 Saint-Didier-en-Brionnais, municipi al departament de Saona i Loira (Borgonya - Franc Comtat)
 Saint-Didier-sur-Chalaronne, municipi al departament de l'Ain (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Didier-en-Donjon, municipi al departament de l'Alier (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Didier-sur-Doulon, municipi al departament de l'Alt Loira (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Didier-sous-Écouves, municipi al departament de l'Orne (regió de Normandia)
 Saint-Didier-la-Forêt, municipi al departament de l'Alier (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Didier-de-Formans, municipi al departament de l'Ain (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Didier-au-Mont-d'Or , municipi a la metròpoli de Lió (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Didier-sous-Riverie, municipi delegat al departament del Roine (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Didier-sur-Rochefort, municipi al departament del Loira (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Didier-de-la-Tour, municipi al departament de la Isèra (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Didier-en-Velay, és un municipi al departament de l'Alt Loira (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Pré-Saint-Didier, municipi a la regió de Vall d'Aosta (Itàlia)